Оло́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Арро. Округ коммуны — Баньер-де-Бигор.

Код INSEE коммуны — 65046.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 690 км к югу от Парижа, в 125 км юго-западнее Тулузы, в 50 км к юго-востоку от Тарба.

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 81 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 50 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 33 были экономически активными, 17 — неактивными (показатель активности — 66,0 %, в 1999 году было 70,9 %). Из 33 активных жителей работали 31 человек (20 мужчин и 11 женщин), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 17 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 5 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Феликса (XV век). Исторический памятник с 1989 года
 Бенедиктинская церковь XI века. Исторический памятник с 1926 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи